Деревя́нский — русская фамилия. Известные носители:

 Деревянский, Владимир Константинович — советский хозяйственный, общественный и политический деятель.
 Деревянский, Семён Иосифович (1902—1981) — советский кинорежиссёр.